Sidi Slimane se poate referi la:
Sidi Slimane, localitate în provincia El Bayadh, Algeria
Sidi Slimane, localitate în provincia Ouargla, Algeria
Sidi Slimane, localitate în provincia Tissemsilt, Algeria